Kock může být:

 Kock – město na východě Polska

příjmení
 Edwin de Kock (* 1930) – jihoafrický esperantský spisovatel a básník
 Putte Kock (1901–1979) – švédský sportovec